Гуре́нко — українське прізвище. Патронім, утворений від церковного чоловічого імені Гурій.

Відомі носії 
 Гуренко Артем Сергійович (1994) — білоруський футболіст, син Сергія Гуренка.
 Гуренко Дмитро Григорович (1908—1969) — Герой Радянського Союзу.
 Гуренко Кузьма Йосипович (1909—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Гуренко Сергій Віталійович (1972) — білоруський футболіст та футбольний тренер.
 Гуренко Станіслав Іванович (1936—2013) — український радянський політик.

Українські прізвища
Прізвища на -енко